SMC se poate referi la:

 Spitalul Militar Central din București
 SMC Prefabricate Pentru Construcții, companie producătoare de prefabricate pentru construcții din România
 Sistem de management al calității, sistem de management folosit în economie